Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Ignacio Chela era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale 6–4, 6–2 Galo Blanco.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (campione)
  Franco Squillari (primo turno)
  Carlos Moyá (semifinali)
  Gastón Gaudio (quarti di finale)

  Albert Costa (secondo turno)
  Fernando Vicente (primo turno)
  Francisco Clavet (primo turno)
  Hicham Arazi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2001
ATP Tour 2001